ALX steht für:
 alex (Zug) (ehemals Arriva-Länderbahn-Express), ein Nahverkehrszug in Bayern
 ägyptisches Kfz-Kennzeichen für Al-Iskandariyya
 Hewa Bora Airways, kongolesische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code

ALX